Empyrean Isles — четвёртый альбом американского джазового пианиста Херби Хэнкока, записанный в 1964 году на лейбле Blue Note Records.

Запись и музыка 
Альбом был записан на студии , Инглвуд Клиффс, Нью-Джерси 17 июня 1964 года. Квартет пианиста Хэнкока состоял из Фредди Хаббарда на корнете, Рона Картера на басу и Тони Уильямса на ударных. Все четыре композиции были написаны Хэнкоком.

Релиз и приём 

Empyrean Isles был выпущен на лейбле Blue Note Records. Рецензент портала AllMusic назвал альбом «пластинкой, которая официально зарекомендовала Хэнкока как выдающегося музыканта in his own right».

Список композиций 
Все композиции написаны Херби Хэнкоком

Участники записи 
Херби Хэнкок – пианино
Фредди Хаббард – корнет
Рон Картер – бас
Тони Уильямс – ударные

Примечания 

Альбомы 1964 года
Альбомы Blue Note Records
Альбомы Херби Хэнкока
Альбомы модального джаза
Хард-боп-альбомы
Соул-джаз-альбомы
Альбомы, записанные на Van Gelder Studio